El Torneig de Budapest 2021, oficialment conegut com a Hungarian Grand Prix 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als WTA 250 de la WTA. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 24 de febrer de 2021 al Europe Tennis Center de Budapest, Hongria.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
WTA Tour 2021